Längenzeichen bezeichnet:

 Dehnungszeichen, in der Linguistik ein Allograph, der anzeigt, dass ein Vokal lang gesprochen wird
 Längezeichen, ein Zeichen des Internationalen Phonetischen Alphabets, das anzeigt, dass der durch das vorhergehende Zeichen dargestellte Laut lang ausgesprochen werden muss
 Makron, das auch als Längestrich, Überstrich oder Querstrich bezeichnete diakritische Zeichen